Ankaramena (Anosy), plaats in het zuiden van Madagaskar
 Ankaramena (Haute Matsiatra), plaats in het zuiden van Madagaskar